Robert E. Park (1864–1944) – amerykański socjolog
 Robert H. Park (1902–1994) – amerykański inżynier i odkrywca
 Robert L. Park (1931-2020) – amerykański fizyk
 Robert Park (ur. 1981) – amerykański misjonarz i aktywista